Феликс Клеман ():

 Феликс Клеман (1822 — 1885) — французский органист и музыковед
 Феликс Клеман (1826 — 1888) — французский художник